Конкомитант в математике — отображение некоторого множества на другое множество, инвариантное относительно действия группы на это множество. Широко используется в теории инвариантов.

Определение 
Отображение  называется конкомитантом группы ,
если  инвариантно относительно действия  на . То есть, отображение  является конкомитантом если для всех  и  выполняется равенство .

Пояснения 
Группа  называется действующей на множестве  если задано отображение  со свойствами:
  для всех ;
  для всех , где  - единичный элемент группы .

Примечания

Литература 
 

Математические термины